Голешов — многозначный термин.

 Голешов — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.
 Голешов () — город в Злинском крае Чехии.

Примечания